Farm Frites (bedrijf), Nederlandse frietproducent.
 TVM (wielerploeg), wielerploeg in 2000 vanwege sponsoring 'Farm Frites' heette.